XVIII Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn 1993 odbyły się w Finlandii między 8 a 12 września 1993 roku. Mecze rozgrywane były w hali w Turku oraz w Oulu.

Tytuł przed dwoma laty wywalczyła reprezentacja Związku Radzieckiego. Mistrzostwo po raz drugi wywalczyła  reprezentacja Włoch pokonując w 5-setowym finale reprezentację Holandii (15:6, 15:5, 13:15, 8:15, 15:9). Był to drugi złoty medal mistrzostw Europy w historii włoskiej siatkówki.

System rozgrywek 
W turnieju wzięło udział 12 drużyn które zostały podzielone na 2 grupy. Do półfinałów awansowały dwa pierwsze zespoły z obu grup, zaś zespoły z obu grup z miejsc 3 i 4 walczyły obsadzając miejsca od 5 do 8.

Faza kwalifikacyjna

Grupa I 
Tabela

Wyniki

Grupa II 
Tabela

Wyniki

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 5-8

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecze o miejsca 1-4

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa 

Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn
Sport w Oulu
Sport w Turku (Finlandia)
1993 w piłce siatkowej
1993 w Finlandii
Piłka siatkowa w Finlandii